Francesco Angelini – deputato del Regno d'Italia e Consigliere della Camera dei Fasci e delle Corporazioni
Francesco Angelini – politico e farmacista, nato nel 1887 e nonno del successivo
Francesco Angelini – imprenditore e farmacista, nato nel 1945 e nipote del precedente